Debeli Lug – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Majdanpek
 Debeli Lug – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa